В 2011 году победительницей французского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Туниса Унс Джабир.

Общая информации 
В третий раз в истории Roland Garros в этом разряде покоряется представительнице Африки и впервые эта теннисистка не представляла ЮАР.

Онс играет во втором подряд финала на парижских кортах. До неё последний раз это удавалось Мартине Хингис, бравшей здесь титул в 1993 и 1994 годах.

Посев 

  Дарья Гаврилова (Четвертьфинал)
  Ирина Хромачёва (Полуфинал)
  Каролин Гарсия (Полуфинал)
  Наталья Костич (Четвертьфинал)
  Моника Пуиг (Финал)
  Данка Ковинич (Третий раунд)
  Юлия Путинцева (Четвертьфинал)
  Монсеррат Гонсалес (Второй раунд)

<li>  Унс Джабир (Титул)
<li>  Михо Ковасэ (Первый раунд)
<li>  Алисон ван Эйтванк (Третий раунд)
<li>  Анна Познихиренко (Первый раунд)
<li>  Дарья Сальникова  (Второй раунд)
<li>  Марина Заневская(Третий раунд)
<li>  Катерина Козлова (Первый раунд)
<li>  Виктория Босио ''(Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| score-width=15
| team-width=170

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Д.Гаврилова
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Ш.Сеатён
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В.Малова
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Й.Якшич
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К.Дину
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ж. Суврейн
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д.Гонсалес
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= М.Заневская
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= У.Джабир
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М.Ниномия
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Х.Тан
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6'''
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция